El término Análisis funcional puede referirse a:

 la rama matemática que trata del estudio de espacios de funciones;

 el método en psicología de análisis funcional es utilizado para describir los antecedentes, consecuencias y características de uno o más comportamientos;

 en informática, el análisis funcional es aquel que describe qué se va a desarrollar, sin entrar en cómo se desea hacerlo, que es el objetivo del análisis orgánico.